Sabina Württemberská (2. července 1549, Montbéliard – 17. srpna 1581, Rotenburg an der Fulda) byla württemberskou princeznou a sňatkem hesensko-kasselskou lankraběnkou.

Život 
Sabina se narodila jako dcera vévody Kryštofa Württemberského a jeho manželky Anny Marie, dcery markraběte Jiřího Braniborsko-Ansbašského.

11. února 1566 se šestnáctiletá princezna v Marburgu provdala za o sedmnáct let staršího lankraběte Viléma IV. Hesensko-Kasselského, jehož mladší bratr Ludvík IV. Hesensko-Marburský už byl ženatý se Sabininou starší sestrou Hedvikou a s nímž se seznámila, když jednal s jejím otcem o Ludvíkově sňatku. Jejich svatba se slavila velmi bohatě.

Lankraběnka se starala o blaho země a založila v Kasselu bezplatnou dvorní lékárnu, která sloužila nejen k zásobování dvora, ale také celé populace Kasselu.

Sabinino manželství s Vilémem bylo popisováno jako šťastné. Vilém ve své první poslední vůli rozhodl, že v případě jeho předčasné smrti bude Sabina působit jako vladařka země za svého nejstaršího syna Mořice. Sabina však zemřela v roce 1581 ještě před svým manželem. Pohřbena byla v kostele svatého Martina v Kasselu.

Potomci 
Z patnáctiletého manželství se narodilo jedenáct dětí:

 Anna Marie Hesensko-Kasselská (27. ledna 1567 – 21. listopadu 1626);
 ⚭ 1589 hrabě Ludvík II. Nasavsko-Weilburský
 Hedvika Hesensko-Kasselská (30. června 1569 – 7. července 1644);
 ⚭ 1597 hrabě Arnošt ze Schaumburgu (1569–1622)
 Anežka Hesensko-Kasselská (1569)
 Žofie Hesensko-Kasselská (1571–1616)
 Mořic Hesensko-Kasselský (25. května 1572 – 15. března 1632); lankrabě hesensko-kasselský;
 ⚭ 1593 hraběnka Anežka ze Solms-Laubachu (1578–1602)
 ⚭ 1603 Juliana Nasavsko-Dillenburská (1587–1643)
 Sabina Hesensko-Kasselská (1573)
 Sidonie Hesensko-Kasselská (1574–1575)
 Kristián Hesensko-Kasselský (1575–1578)
 Alžběta Hesensko-Kasselská (1577–1578)
 Kristýna Hesensko-Kasselská (19. října 1578 – 19. srpna 1658); ⚭ 1598 vévoda Jan Arnošt Sasko-Eisenašský (1566–1638)
 Julie Hesensko-Kasselská (1581)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hesensko-kasselské lantkraběnky
Württemberkové
Narození 2. července
Narození v roce 1549
Narození v Burgundsku-Franche-Comté
Úmrtí 17. srpna
Úmrtí v roce 1581
Ženy
Württemberské princezny